Nicolás Suárez puede referirse a:

Personas 
 Nicolás Suárez Callaú, explorador y empresario boliviano.
 Nicolás Suárez, futbolista chileno.
 Nicolás Suárez, futbolista boliviano.
 Nicolás Suárez, cineasta argentino.

Lugares 
 Nicolás Suárez, provincia boliviana del departamento de Pando, en el norte del país.